Tenisowy turniej WTA Pan Pacific Open 2008 odbył się w dniach 15 - 21 września w stolicy Japonii Tokio na kortach twardych. Pula nagród wynosiła 1 340 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008 w Japonii
2008
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)